100 meter fri for herrer under sommer-OL 2012 fandt sted 31. juli og 1. august i London Aquatics Centre.

Program

Rekorder 
Før denne konkurrensen, var de eksisterende verdens- og olympiske rekorder som følger:

Resultater

Indledende heat

Semifinaler

Semifinale 1

Semifinale 2

Finale

Referencer 

100m fri mænd